Avramovo kan een dorp in Bulgarije zijn:

 Avramovo (Blagoëvgrad)
 Avramovo (Kardzjali)